Bank of America Building – wieżowiec w Baltimore
 Bank of America Building – wieżowiec w Providence